Oh kan som auktorsförkortning betyda:

 Byoung-Un Oh
 Sang-Hun Oh

Robotskapade auktorsförkortningar